Evropske dvoranske igre 1969 so četrte in zadnje evropske dvoranske igre, kasneje znane kot evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki so potekale 8. in 9. marca 1969 v dvorani Hala I Beogradskog sajma v Beogradu, Jugoslavija. Tekmovali so v 23-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1969
1969 v športu
Športne prireditve v Jugoslaviji
Šport v Beogradu